Jipijapa – cantone dell'Ecuador e suo capoluogo
 Jipijapa – parrocchia civile di Quito, Ecuador
 Jipijapa – cappello, meglio noto come panama